Chantiska, khanty eller ostjakiska (chantiska: ханты ясаң) är ett språk som tillsammans med ungerska och mansiska utgör den ugriska språkgruppen inom den finsk-ugriska språkfamiljen. Språket har omkring 12 000 talare, i huvudsak i området kring floden Ob i västra Sibirien.

Språket skrevs i början av 1900-talet med latinska bokstäver, men kom likt andra språk i Sovjetunionen att bli tvunget att byta alfabet till det kyrilliska.

Alfabetet
Kyrilliska (år 2000:s version)

Kyrilliska (år 1958:s version)

Latinska (1931–1937)

Källor

Externa länkar 
 Frändefolksutskottet om chantiska språk

Ob-ugriska språk
Språk i Ryssland
Subjekt–objekt–verb-språk